Дігенеї, або дігенетичні сисуни (Digenea) ( — два,  — покоління) — підклас трематод (Trematoda), ряд Platyhelminthes, що містить паразитичних червів з синцитіальним тегументом, і зазвичай з двома присосками: черевним і ротовим. Дорослі (марити) паразитують, як правило, у травній системі, але можуть локалізуватись і в інших системах органів хребетних. Відомо близько 6000 видів.

Родини 
Дігенеї містять як мінімум 50 родин.

Окремі родини є базальними, або incertae sedis:
 Acanthocollaritrematidae
 Echinoporidae
 Gekkonotrematidae
 Gyliauchenidae
 Jubilariidae
 Meristocotylidae
 Mesotretidae

Джерела 

 Gibson, D.I., Jones, A. & Bray, R.A. (2002). Key to the Trematoda, vol.1 ISBN 0-85199-547-0
 Littlewood D.T.J. & Bray R.A. (2001) Interrelationships of the Platyhelminthes. ISBN 0-7484-0903-3
 Yamaguti, S. (1971). Synopsis of digenetic trematodes of vertebrates. Keigaku Publishing Co., Tokyo.

Further reading 
 Olson P. D., Cribb T. H., Tkach V. V., Bray R. A. & Littlewood D. T. J. (2003). «Phylogeny and classification of the Digenea (Platyhelminthes: Trematoda)». International Journal for Parasitology 33(7): 733–755. .

Посилання 
 Cambridge University Schistosome Research Group
 Parasitic Worms at the Natural History Museum, London 
 Fishdisease.net

Трематоди
Паразити
Підкласи тварин